Lucien Caron peut désigner :
 Lucien Caron (1916-1984), un joueur international français de rugby à XV ;
 Lucien Caron (1929-2003), un homme politique québécois.